Комплеме́нт ( — «доповнення», «додаток», «довершення»):
 Комплемент у мовознавстві — складова-сестра вершини в дереві структури безпосередньо складових
 Фонетичний комплемент
 Комплементи в економіці — кілька товарів (два і більше), що доповнюють один одного і споживаються одночасно
 Система комплементу в біології — сукупність білків плазми крові, що бере участь у реалізації імунної відповіді

У математиці й інформатиці 
 Комплемент множини — доповнення множини
 Комплемент у геометрії/тригонометрії — кут, що доповнює даний до 90°.
 Виключна диз'юнкція (побітовий комплемент) — бітова операція XOR, складання по модулю 2.
 Доповняльний код () — спосіб представлення від'ємних цілих чисел у комп'ютерах.